Yoshino kan som auktorsförkortning betyda:

 Kazuyoshi Yoshino
 Tetsuo Yoshino
 Kiichi Yoshino

Robotskapade auktorsförkortningar